The Jungle (boek), een roman van de Amerikaanse schrijver Upton Sinclair.
The Jungle (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.
The Jungle (stadion), voorheen bekend als Wheldon Road: een stadion in Castleford.
The Jungle (film uit 1952), een film uit 1952.
The Jungle (film uit 1967), een film uit 1967.